Bagmati bezeichnet:

 Bagmati (Fluss), den größten Fluss Nepals
 Bagmati (Zone), eine ehemalige Verwaltungszone in Nepal
 Provinz Bagmati, eine Provinz in Nepal